Fortune lehet:

Film és tévé
 The Face Reader vagy Fortune (2013), koreai film
 Fortune: Million Pound Giveaway (2007), brit tévéműsor.

Földrajzi helyek
 Fortune, kisváros Kanadában.
 Fortune-öböl, Kanadában, Új-Fundlandon.
 Barangay (apró közigazgatási egység) Marikánában, a Fülöp-szigeteken.
 Fortune, egy önkormányzaton kívüli település Arkansasban.
 Fortuna vagy Fortune, város Kaliforniában.

Hajók
 Fortune), egy hajó amely a Plymouth gyarmatra szállított telepeseket.
 HMS Fortune (1913), 1913-ban vízre bocsátott Acast-osztályú romboló, amely a jütlandi csatában süllyedt el 1916-ban.
 HMS Fortune (H70), 1934-ben vízre bocsátott F osztályú romboló.
 HMCS Fortune (MCB 151), kanadai aknaszedő hajó.
 USS Fortune (1865), az amerikai flotta vontatóhajója.
 USS Fortune (IX-146), az amerikai flotta teherhajója.

Kiadványok
Fortune, amerikai üzleti magazin.
Fortune 500, a legnagyobb amerikai cégek listája, amelyet a Fortune magazin ad ki.

Színházak
 Fortune Játékszín, színház Londonban.
 Fortune Színház, West End- színház a Russell utcában, a Covent Garden közelében.
 Fortune Színház (Dunedin), színház Új-Zélandon.